Дака́рская собо́рная мече́ть () — находится в Дакаре, одна из самых главных мечетей Сенегала.

История 
Проект мечети разработан французскими и марокканскими архитекторами, Дакарская соборная мечеть была открыта в 1964 году Хассаном II королём Марокко и сенегальским президентом Леопольдом Седаром Сенгором.

Архитектура 
Богато украшенный интерьер и декор, по стилистике подобный мечети Мухаммеда V в Касабланке. Высота минарета 67 метров.

Мечети Сенегала
Дакар